Frans 1. (også Francis, Franz, François, Francisco, Francesco, Ferenc og František) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Frans 1. (1414–1450), hertug af Bretagne 1442–1450
 Frans 1. (1494–1547), konge af Frankrig 1515–1547
 Frans 1. (1510-1581), hertug af Sachsen-Lauenburg 1543-1571 og 1573-1581
 Frans 1. (1517-1545), hertug af Lothringen 1544–1545
 Frans 1. Stefan (1708–1765), Tysk-romersk kejser 1745–1765
 Frans 1. (1768–1835), kejser af Østrig 1804–1835
 Frans 1. af Begge Sicilier (1777-1830), konge af Begge Sicilier 1825–1830
 Frans 1. (1853–1938), fyrste af Liechtenstein 1929–1938
 Pave Frans 1. (født 1936), pave siden 2013

Se også 
 Frans